Fairmount ist der Name mehrerer

Orte in Kanada
 Fairmount (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Fairmount (Alabama)
 Fairmount (Arkansas)
 Fairmount (Connecticut)
 Fairmount (Delaware)
 Fairmount (Georgia)
 Fairmount (Illinois)
 Fairmount (Indiana)
 Fairmount (Kansas)
 Fairmount (Kentucky)
 Fairmount (Maine)
 Fairmount (Maryland)
 Fairmount (Massachusetts)
 Fairmount (Missouri)
 Fairmount (New Jersey)
 Fairmount (New York)
 Fairmount (North Dakota), im Richland County
 Fairmount (Ohio)
 Fairmount (Pennsylvania)
 Fairmount (Tennessee)
 Fairmount (Texas)
 Fairmount Heights (Maryland)
 Fairmount Park (Virginia)
 Fairmount Springs (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Fairmount Township
 Fairmont